Ridin' High – album di Jerry Jeff Walker del 1975
Ridin' High – album del cantante rock inglese Robert Palmer, del 1992;
Ridin' High – album del duo southern hip hop statunitense 8Ball & MJG, del 2007;
Ridin' High – singolo del duo olandese Dance Nation, del 2007.

Pagine correlate 
 Riding High